Příjmení Stibor nosí více různých osobností:

 Emil Stibor (* 1939) – český fotbalista
 Ivan Stibor (* 1944) – český organický chemik, profesor VŠCHT a TUL
 Karel Stibor (1924–1948) – český hokejista
 Ferdinand Stibor (1869–1956) – katolický kněz, později biskup CČH
 Marie Stiborová (1950–2020) – vysokoškolská pedagožka, politička LB a KSČM
 Miloslav Stibor (1927–2011) – český fotograf a pedagog
 Oldřich Stibor (1901–1943) – český divadelní režisér
 Stibor ze Stibořic (také Ctibor; 1347–1414) – uherský šlechtic polského původu
 Věra Putíková-Stiborová (1926–2018) – česká spisovatelka a překladatelka
 Vladimír Stibor (* 1959) – český básník, spisovatel, novinář a fotograf

podobné jméno
 Ctibor

Externí odkazy